Шиши́гин — русская фамилия; имеет женскую форму Шишигина.

Известные носители 
 Шишигин, Василий Михайлович (1917—1972) — гвардии старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, командир пулемётной роты, Герой Советского Союза.
 Шишигин, Владимир Викторович (в монашестве Дионисий; 1952—2017) — архимандрит Русской православной церкви, благочинный храмов Богоявленского округа города Москвы.
 Шишигин, Фирс Ефимович (1908—1985) — русский советский режиссёр и педагог. Народный артист СССР.

 Шишигина, Ольга Васильевна (род. 1968) — казахстанская легкоатлетка; Олимпийская чемпионка.